Richard Proctor, född 23 mars 1837 i Chelsea, död 12 september 1888 i New York, var en brittisk astronom och populärvetenskaplig författare.

Proctor var den förste som fäste uppmärksamheten vid den märkvärdiga så kallade stjärndrift, som utgörs av fem av de ljusaste stjärnorna i Stora björnen. Proctor utgav ett stort antal populärastronomiska arbeten, dessutom en mängd uppsatser och avhandlingar i facktidskrifterna.

Källor

Noter

Externa länkar 

Brittiska astronomer under 1800-talet
Alumner från St. John's College, Cambridge
Alumner från King's College London
Födda 1837
Avlidna 1888
Män
Forskare från London